

Meccanica 
Ruota – oggetto rotante
Ruota – parte della bicicletta
Ruota – parte di una nave, ruota di poppa (dritto di poppa) e ruota di prua (dritto di prua o tagliamare)
Ruota – movimento a corpo libero

Geografia 
Ruota – frazione del comune di Capannori

Altro 
Ruota – simbolo dell'araldica
Ruota – meccanismo usato per l'abbandono dei neonati indesiderati
Ruota – strumento di tortura
Ruota – nome di città utilizzato per la suddivisione dei numeri estratti nel gioco del lotto
La Ruota – rivista letteraria